Jatisaba (Cilongok)
 Jatisaba (Purbalingga)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing